

Pessoas
Amadeu I de Espanha
Amadeu da Bélgica

Lugares
Amadeu Botelho — bairro de Manaus